

Patronyme 

 Alexandra Schürmann-Freund
 Gisèle Freund (1908-2000), photographe française d'origine allemande ;
 Hermann Ernst Freund (1786-1840), sculpteur danois ;
 Hugo Freund (1879-1942), joailler praguois, fondateur de l'entreprise Hugo Freund & Co ;
 Ida Freund (1863-1914), première professeure d'université en chimie au Royaume-Uni ; 
 Jakob Freund, homme politique suisse ;
 Jules Freund (1890-1960), immunologiste hongrois ;
 Julien Freund  (1921-1993), sociologue et philosophe français ;
 Karl Freund (1890-1969), opérateur et réalisateur américain d'origine tchèque ;
 Ludwig Freund (1904-1952), communiste tchécoslovaque ;
 Marya Freund (1876-1966), soprano française d'origine polonaise ;
 Robert Freund (1932-), corniste autrichien ;
 Severin Freund (né en 1988), sauteur à ski allemand ;
 Steffen Freund (né en 1970), footballeur allemand ;
 Tom Freund, auteur-compositeur-interprète américain ;
 Yoav Freund, professeur et chercheur en informatique ;
 Marc Freund-Valade (1899-1996), préfet.

Cinéma 

 Der Amerikanische Freund, titre original de L'Ami américain (1977), film allemand de Wim Wenders.

Voir aussi

Notes et références